BWS може означати: 
 Business Wisdom Summit
 The Black Wall Street Records